El término Hernán Merino es un nombre propio masculino que puede hacer referencia a:
Hernán Merino Correa, militar chileno (1936-1965).
Hernán Merino, caricaturista colombiano (1922-1973).